Mike Dean – arbitro di calcio inglese
Mike Dean – bassista statunitense
Mike Dean – produttore discografico statunitense